Petr Čajánek, češki hokejist, * 18. avgust 1975, Gottwaldov, Češkoslovaška.

Čajánek je kariero začel pri klubu HC Zlín v češki ligi, za katerega je igral večji del kariere. Skupno je v prvi češki ligi odigral 642 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 177 golov in 323 podaj, ter 127 tekem končnice, na katerih je dosegel 32 golov in 64 podaj. V sezon 2013/14 je osvojil naslov češkega državnega prvaka, sam pa je bil izbran za najkoristnejšega hokejista in najboljšega po točkah v končnici. Leta 2001 je bil kot 253. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, za katerega je v ligi NHL v štirih sezonah odigral 269 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 46 golov in 107 podaj, ter sedem tekem končnice, na katerih je dosegel dve podaji. Igral je tudi za Ak Bars Kazan v ruski ligi ter Dinamo Moskva in SKA St. Petersburg v ligi KHL. V sezoni 2007/08 je z Barsom osvojil naslov ruskega državnega prvaka.

Za češko reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh naslovov svetovnega prvaka. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 48 tekem ter dosegel trinajst golov in dvajset podaj.

Pregled kariere

|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 93/94
|
| 37
| 5
| 4
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 94/95
|
| 47
| 9
| 15
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 95/96
|
| 36
| 8
| 11
| 19
|
| 32
|
| 8
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 96/97
|
| 50
| 9
| 30
| 39
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 97/98
|
| 46
| 19
| 27
| 46
|
| 117
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 98/99
|
| 49
| 15
| 33
| 48
|
| 121
|
| 11
| 5
| 7
| 12
|
| 12
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 99/00
|
| 50
| 23
| 34
| 57
| +33
| 66
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 00/01
|
| 52
| 18
| 31
| 49
| +13
| 105
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| -3
| 22
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 01/02
|
| 49
| 20
| 44
| 64
| +38
| 64
|
| 11
| 5
| 7
| 12
| -1
| 10
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 02/03
|
| 51
| 9
| 29
| 38
| +16
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 03/04
|
| 70
| 12
| 14
| 26
| +12
| 16
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +3
| 2
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 04/05
|
| 49
| 10
| 15
| 25
| +12
| 91
|
| 17
| 5
| 4
| 9
| +1
| 24
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 05/06
|
| 71
| 10
| 31
| 41
| -22
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 06/07
|
| 77
| 15
| 33
| 48
| +9
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| AHL
| 07/08
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 07/08
|
| 33
| 13
| 20
| 33
| +17
| 56
|
| 10
| 5
| 5
| 10
| +4
| 4
|-
| Dinamo Moskva
| KHL
| 08/09
|
| 53
| 9
| 22
| 31
| +11
| 123
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| +7
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 7
| 5
| 5
| 10
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 09/10
|
| 52
| 21
| 20
| 41
| +19
| 74
|
| 4
| 0
| 4
| 4
| -1
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 10/11
|
| 51
| 13
| 24
| 37
| +13
| 54
|
| 11
| 2
| 4
| 6
| +2
| 2
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 11/12
|
| 48
| 6
| 15
| 21
| -10
| 96
|
| 12
| 6
| 3
| 9
| +1
| 14
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 12/13
|
| 48
| 18
| 26
| 44
| +18
| 73
|
| 19
| 2
| 10
| 12
| +5
| 6
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 13/14
|
| 49
| 8
| 24
| 32
| -2
| 70
|
| 17
| 4
| 11
| 15
| +6
| 12
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 14/15
|
| 48
| 12
| 24
| 36
| +6
| 112
|
| 7
| 0
| 6
| 6
| +2
| 20
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1194
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" | 553
| bgcolor="#7FFF00" | 854
| bgcolor="#7FFF00" | +204
| bgcolor="#7FFF00" | 1555
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 156
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | +23
| bgcolor="#7FFF00" | 146
|}

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2001
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg